Rouzbeh oder Roozbeh () ist der Name von:
 Adrian Rouzbeh
 Roozbeh Farhangmehr